A952 steht für:
 die Bundesautobahn 952
 die schottische A952 road

A952